Questa lista delle armi della Bundeswehr (Handwaffen der Bundeswehr) presenta le armi corte, lunghe e granate impiegate dalla Bundeswehr.

Legenda 

 Modello:
 Immagine:
 Impiego dal:
 Impiego fino al:
 Calibro:
 Impiego:
 Utilizzatore: Bundeswehr (Luftwaffe/Heer/Marine) o altro.

Fucili

Fucili di precisione

Mitragliatrici

Pistole

Pistole mitragliatrici

Armi anticarro

Armi bianche

Altre

Note

Bibliografia 

 Hans-Joachim Drost: Gelboliv - Die Ausstattung der Aufbauzeit 1956–1958. Militärverlag Drost, 2008
 Wollert/Lidschun/Kopenhagen: Schützenwaffen heute, Band 1 + 2., Brandenburgisches Verlagshaus, 1993
 Rolf Abresch, Ralph Wilhelm: Moderne Handwaffen der Bundeswehr. Report, Bonn 1999
 Lothar Schuster: Das Ausstattungssoll der Heeresangehörigen der Bundeswehr 1955–2010. Zeughaus, 2011
 Weisswange, Jan-Phillipp: Handwaffen und Panzerabwehrhandwaffen der Bundeswehr. Geschichte - Technik - Taktik., E. S. Mittler & Sohn, Hamburg 2011

Voci correlate 

 Munizioni della Bundeswehr
 Cingolati della Bundeswehr
 Velivoli della Bundeswehr
 Veicoli ruotati della Bundeswehr
 Navi della Bundeswehr

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 Streitkraeftebasis.de - Handwaffen der Bundeswehr
 deutschesheer.de - Handwaffen
 World Infantry Weapons: Germany

Bundeswehr